José Bernales puede referirse a:

 José Bernales Urmeneta, abogado y juez chileno, expresidente de la Corte Suprema de Chile.
 José Bernales Navarro, abogado y político chileno, exdiputado.
 José Alejandro Bernales, militar chileno, exgeneral Director de Carabineros de Chile.